Herrenmagazin steht für:

 Männermagazin, eine Publikumszeitschrift, deren Zielgruppe Männer sind
 Herrenmagazin (Band), eine deutsche Indie-Band aus Hamburg